Supan je priimek več znanih oseb:
 Aleksander Jurij Supan, geograf
Valentin Supan (1822—1877), politik in podjetnik

Glej tudi 

 priimek Zupan
 priimek Suppan
 priimek Supančič

Glej tudi 
 priimek Suppan